Броссе (фр. Brosset) — фамилия.

 Броссе, Вильгельм Фёдорович — врач-офтальмолог, директор Московской глазной больницы (1857—1863),  племянник П. Ф. Броссе.
 Броссе, Марий Иванович (1802—1880) — российский ориенталист-лингвист и историк, по национальности француз.
 Броссе, Пётр Фёдорович (1793—1857) — врач-офтальмолог, профессор Московского университета.
 Броссе-Сен-Марк, Годфруа (1803—1878) — французский кардинал.